Johann Brandes ist der Name folgender Personen:

* Johann Brandes (Bürgermeister) (1503–1577), deutscher Politiker, Bürgermeister von Danzig
 Johann Brandes (Ratsherr) († 1649), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Brandes (Sänger) (1748–nach 1795), deutscher Sänger (Bass) 
 Johann Christian Brandes (1735–1799), deutscher Dramatiker
 Johann Martin Brandes (1617–1667), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johannes Brandes (1467–1531), deutscher Geistlicher, Domdekan in Lübeck